

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Żabia – przysiółek kolonii Nowy Stręczyn w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Żabia – część wsi Baryczka w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec